Лебяжьи острова:

 Лебяжьи острова — небольшая группа островов в Чёрном море
 Лебяжьи острова — филиал Крымского природного заповедника.